

Wydarzenia 

 Rzym wygrał pierwszą wojnę macedońską
 Publiusz Korneliusz Scypion przygotowywał się do wyprawy afrykańskiej
 wyprawa Antiocha III do Indii; sojusz z hinduskim władcą Czandraguptą